Óscar Barrena González (Kirchheim-Teck, 1966), jugador d'hoquei sobre herba 
 Pau Barrena (Barcelona, 1986), fotoperiodista 
 Pernando Barrena (Pamplona, 1965), polític navarrès de l'esquerra abertzale